Лорак (Laurac) — муніципалітет у Франції , у регіоні Лангедок-Руссільйон , департамент Од . 
 Ані Лорак (справжнє ім'я Каролі́на Миросла́вівна Кує́к; 1 27 вересня 1978 , Кіцмань , Україна ) — українська співачка 
 Лорак-ан-Віваре (Laurac-en-Vivarais. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Ардеш .